Hallstein ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Hallstein (* 1936), deutsche Sängerin (Sopran)
 Walter Hallstein (1901–1982), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Willy Hallstein (1887–1923), deutscher Grafiker und Plakatkünstler

Siehe auch: 
 Hallstein-Doktrin